Ранчо Идалго има више значења:

 Ранчо Идалго, Колонија Кастро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Идалго (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Идалго, Ел Сабинито (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику